Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Oktober 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski